Miechen ist ein deutscher Ortsname:
 Miechen (Joachimsthal), Ortschaft der Stadt Joachimsthal, Landkreis Barnim, Brandenburg, Deutschland
 Miechen, historischer Name des Dorfes Mniechen, 1928 bis 1945 Münchenfelde, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Miechy, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen